Canicule de 2022 en Inde et au Pakistan, de début mars 2022 à fin mai 2022 ;
 Canicule de 2022 en Europe, depuis début juin 2022.